

Persone 
Christopher Rouse (1958) – montatore statunitense
Jeff Rouse (1970) – nuotatore statunitense 
Josh Rouse (1972) – cantautore statunitense del Nebraska
Mitch Rouse (1964) – attore, regista e sceneggiatore statunitense
Walter William Rouse Ball (1850-1925) – matematico e avvocato britannico

Altro 
 Rouse – località statunitense in California